San Pedrito puede referirse a:

 San Pedrito, estación del subterráneo de Buenos Aires, Argentina.
 San Pedrito, localidad de Panamá.
 San Pedrito, localidad del municipio de Actopan, México.
 San Pedrito, localidad del municipio de Altamira, México.
 San Pedrito, localidad del municipio de Hermosillo, México.
 San Pedrito, localidad del municipio de Huayacocotla, México.
 San Pedrito, localidad del municipio de Huimanguillo, México.
 San Pedrito, localidad del municipio de Gómez Farías, México.
 San Pedrito, localidad del municipio de Navojoa, México.
 San Pedrito, localidad del municipio de Tres Valles, México.
 San Pedrito, localidad del municipio de Villaflores, México.